Catt ist der Familienname folgender Personen:
 Carrie Chapman Catt (1859–1947), Kämpferin für das Frauenwahlrecht in Amerika
 Deidre Catt (* 1940), britische Tennisspielerin
 Henri de Catt (1725–1795), Privatsekretär und ein enger Vertrauter von Friedrich II. von Preußen
 John A. Catt (1939–2017), britischer Geologe
 Mike Catt (* 1971), südafrikanisch-englischer Rugby-Union-Spieler

CATT steht zudem für:
 CATT (Biologie) Card Agglutination Test for Trypanosomiasis, ein Test zur Trypanosomiasis-Erkennung
 CATT (Musikerin) Künstlername der Sängerin, Komponistin und Multiinstrumentalistin Catharina Schorling
 CATT (Technik) Chinas Akademie für Telekommunikationstechnologie, Entwickler des chinesischen 3G-Mobilfunkstandards

Siehe auch:
 Cut
 Cutt
 Kat
 Katt
 Katte